17 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 32 шахматной олимпиады с 15 сентября по 2 октября 1996 года в столице Армении в городе Ереван.

В соревнованиях приняли участие 74 команды (Армения была представлена двумя командами), в составе которых играли 294 шахматистки (33 гроссмейстера, 68 международных мастеров, 25 мастеров ФИДЕ и 2 гроссмейстера и 7 международных мастеров (мужчины). Участники сыграли 1550 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

22 сентября в Армении прошли президентские выборы, после которых начались волнения в Ереване, на улицы были введены танки, гостиница российской команды находилась в осаде. Бареев вспоминает, что автобус от гостиницы до зала сопровождало два танка.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Чжу Чэнь 2561

 Доска 1:  Mехри Oвезова 10½ / 14 = 75,0 %
 Доска 2:  Чжу Чэнь 10 / 13 = 76,9 %
 Доска 3:  Кетеван Арахамия-Грант 8 / 10 = 80,0 %
 Резервная:  Марта Зелиньска 6 / 7 = 85,7 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1996 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Ереване
Спорт в Армении в 1996 году
Сентябрь 1996 года
Октябрь 1996 года
Международные соревнования по шахматам в Армении